L'arbre généalogique de la , est partiel, peu sûr et incomplet. Les relations douteuses sont marquées par une ligne pointillée. Ne sont représentés que les acteurs majeurs de la dynastie. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Index égyptologique
XVIIe dynastie égyptienne
17